Шатуно́вский (Сатуновский) — еврейская фамилия.

Известные носители: 

 Шатуновский, Андрей Григорьевич (род. 1959) — российский барабанщик.
 Шатуновский, Валерий Леонидович (род. 1939) — советский и российский учёный, преподаватель, профессор.
 Шатуновский, Вильям Зиновьевич (1910—1985) — советский актёр.
 
 Шатуновский, Марк Алексеевич (род. 1954) — русский писатель, поэт и эссеист.
 Шатуновский, Самуил Осипович (1859—1929) — русский и советский математик, один из основателей одесской математической школы.
 Шатуновский, Яков Моисеевич (1876—1932) — профессор, заведующий кафедрой математики в Институте красной профессуры.

Шатуновская 
 Шатуновская, Лидия Александровна (1905—1981) — искусствовед, писательница-мемуаристка.
 Шатуновская, Ольга Григорьевна (1901—1990) — советский политический деятель.

Двойные фамилии 

 Шатуновский-Бюрно, Сергей Валерьевич (род. 1968) — российский дипломат.

См. также 
 Шатуновский — сельсовет в Залесовском районе Алтайского края.
 Шатунов
 Шатуновка

Примечания